Milagros steht für:
 Milagros (Masbate), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Masbate, in der Verwaltungsregion V, Bicol.
 Milagros (Burgos), eine spanische Gemeinde in der Provinz Burgos, in der regio Kastilien-León.
 Milagros (Loja), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Pindal der ecuadorianischen Provinz Loja
 Milagros Mengíbar (* 1952), spanische Flamenco-Tänzerin